Sinjai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Sinjai, kabupaten, Sulawesi Selatan, 
 Sinjai (ort i Indonesien), Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar